Ouředník může být:

 lidově úředník

příjmení osob
 Josef Ouředník (1901–1944) – dlouholetý člen ČSNS, ředitel pobočky Okresní nemocenské pojišťovny a spolupracovník odbojových skupin JARO a Rada tří
 Patrik Ouředník (* 1957) – česky a francouzsky tvořící spisovatel a překladatel, žijící ve Francii
 Vlastimil Ouředník (* 1951) – československý vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1